

Niemcy 
1 gmina:
 Hemme – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen

Osoby  
 Christy Hemme – amerykańska aktorka